Baíña puede referirse a dos parroquias españolas:
 Baíña (Bayona), en el municipio gallego de Bayona; o
 Baíña (Mieres), en el municipio asturiano de Mieres.